

Chimica 
 Glicone – porzione glicidica di un glicoside

Persone 
 Glicone – poeta greco antico, forse dell'età ellenistica
 Glicone – scultore ateniese vissuto forse nel I secolo a.C.
 Glicone – medico di Gaio Vibio Pansa

Religione 
 Glicone – dio-serpente protagonista di un culto inventato da Alessandro di Abonutico